Eine Frau verschwindet steht für:

 Eine Frau verschwindet (1942), Schweizer Film von Jacques Feyder
 Eine Frau verschwindet (2012), deutscher Film von Matti Geschonnek